A Thermopülai-szoros hét nagy jelentőségű csata színhelye volt.

 Thermopülai csata; a görög–perzsa háborúk része i. e. 480-ban
 Thermopülai csata; II. Philipposz harmadik szent háborújának csatája i. e. 353-ban
 Thermopülai csata; a gall invázió egyik csatája i. e. 279-ben
 Thermopülai csata; III. Antiókhosz és a rómaiak csatája i. e. 191-ben
 Thermopülai csata; a rómaiak balkáni hadjáratának része 267-ben
 Thermopülai csata; a görög háború egyik csatája 1821-ben
 Thermopülai csata; a második világháború egyik csatája 1941-ben